СМ-лига 2008—2009 — 34-й сезон СМ-лиги и 78-й чемпионат Финляндии по хоккею с шайбой. Чемпионом стал хоккейный клуб ЮИП.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Квалификация

ХИФК — ТПС

Ильвес — Пеликанз

Четвертьфинал

ЮИП — ТПС

ХПК — КалПа

Эспоо Блюз — ТПС

Йокерит — Кярпят

Полуфинал

ЮИП — КалПа

Эспоо Блюз — Кярпят

Финал за 3 место

Финал

Лучшие игроки регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки

Лучшие вратари 
''Сокращения: И = Игры, ПШ = Пропущено шайб, И"0" = Сухие игры, %ОБ = Процент отражённых бросков

Ссылки 
 SM-liiga.fi

2008 год в хоккее
2009 год в хоккее
Хоккей с шайбой в Финляндии